7-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе российской императорской армии.

Штаб дивизии: Радом (1903), Воронеж (1913). Входила в 5-й армейский корпус.

История дивизии

Формирование 
Сформирована в начале 1811.

Наименования дивизии:

 17.01.1811 — 20.05.1820 — 26-я пехотная дивизия
 20.05.1820 — 02.04.1833 — 9-я пехотная дивизия
 22.09.1829 — 1-я и 2-я бригады 9-й дивизии вместе с начальником дивизии перешли в 10-ю пехотную дивизию, а ее начальник вместе с 1-й и 2-й бригадами — в 9-ю.
 02.04.1833 — хх.хх.1918 — 7-я пехотная дивизия

В 1812 в состав дивизии входили:

 1-я бригада
Ладожский пехотный полк
Полтавский пехотный полк

 2‑я бригада
Нижегородский пехотный полк
Орловский пехотный полк

 3‑я бригада
5-й егерский полк
42‑й егерский полк
 26‑я полевая артиллерийская бригада

Состав дивизии (на нач. XX в.)

 1-я бригада (1903: Радом; 1913: Воронеж)
 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк
 26-й пехотный Могилёвский полк
 2-я бригада (1903: Петроков; 1913: Тамбов)
 27-й пехотный Витебский полк
 28-й пехотный Полоцкий полк
 7-я артиллерийская бригада (1903: Радом; 1913: Тамбов)

Боевые действия 
В кампанию 1812 дивизия действовала в составе 7-го пехотного корпуса 2-й Западной армии.

В сражении под Салтановкой дивизия совершила фланговый маневр, предотвратив попытку обхода 7-го пехотного корпуса войсками маршала Л. Н. Даву. В Смоленском сражении дивизия занимала  – Королевский бастион в центре русской позиции (ее потери составили около 400 чел.).

В Бородинском сражении обороняла Курганную батарею и участвовала в контрударе 7-го пехотного корпуса (потеряла 300 чел. убитыми, 1350 ранеными и 1200 без вести пропавшими). В дальнейшем, пополненная рекрутами и ополченцами, сражалась при Малоярославце и под Вязьмой (в составе летучего корпуса генерала М. И. Платова). 6 ноября в бою под Красным дивизия остановила отчаянную атаку войск маршала М. Нея. В ходе Заграничного похода русской армии действовала в составе корпуса генерала Д. С. Дохтурова. Дивизия приняла участие в блокаде Модлина, битве под Лейпцигом и в осаде Гамбурга. 

Дивизия - активная участница Первой мировой войны, в частности, Виленской операции 1915 г., Нарочской операции 1916 г.

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они как правило оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 17.01.1811 — 31.03.1811 — генерал-майор Бахметев, Алексей Николаевич
31.03.1811 — 29.08.1814 — генерал-лейтенант (с 08.10.1813 г. генерал от кавалерии) Раевский, Николай Николаевич
10.05.1812 — 21.01.1814 — командующий генерал-майор (с 08.10.1813 генерал-лейтенант) Паскевич, Иван Фёдорович
29.08.1814 — 15.02.1820 — генерал-лейтенант Эмме, Иван Фёдорович
15.02.1820 — 21.04.1825 — генерал-майор Нейдгардт, Павел Иванович
20.01.1825 — 28.01.1826 — командующий генерал-майор Тихановский, Степан Леонтьевич
28.01.1826 — 04.10.1829 — генерал-майор (с 22.08.1826 генерал-лейтенант) Бартоломей, Алексей Иванович
22.10.1829— 17.05.1845 — генерал-майор (с 06.12.1835 генерал-лейтенант) Купреянов, Павел Яковлевич
22.10.1829 — 20.03.1830 — командующий генерал-майор Мельгунов, Пётр Ионович
20.03.1830 — хх.хх.1830 — командующий генерал-майор Ралль, Фёдор Фёдорович
19.08.1840 — 10.08.1841 — командующий генерал-майор Севастьянов, Павел Иванович
17.05.1845 — 01.01.1846 — командующий генерал-майор Карнеев, Николай Михайлович
 01.01.1846 — 13.12.1849 — генерал-майор (с 23.03.1847 генерал-лейтенант) Кауфман, Пётр Фёдорович
 20.01.1850 — 18.03.1864 — генерал-майор (с 19.04.1853 генерал-лейтенант) Ушаков, Александр Клеонакович
 хх.хх.1864 — 08.11.1865 — генерал-лейтенант Бельгард, Валериан Александрович
 08.11.1865 — хх.хх.1868 — командующий генерал-майор Карцов, Павел Петрович
 до 05.04.1868 — 24.05.1869 — генерал-майор (с 20.05.1868 генерал-лейтенант) Батезатул, Николай Михайлович
 24.05.1869 — 16.08.1869 — командующий генерал-майор Риман, Карл Фёдорович
 хх.хх.1869 — хх.хх.1872 — командующий генерал-майор Лебедев, Пётр Семёнович
 до 01.08.1872 — 07.04.1874 — генерал-лейтенант Мандерштерн, Александр Карлович
 07.04.1874 — 02.02.1877 — генерал-майор (с 30.08.1876 генерал-лейтенант) Сарачинский, Михаил Ильич
 02.02.1877 — 30.07.1877 — командующий генерал-майор Шульман, Александр Карлович
 30.07.1877 — 29.07.1879 — командующий генерал-майор Веймарн, Фёдор Петрович
 24.07.1879 — 06.10.1883 — генерал-лейтенант Бардовский, Николай Фёдорович
 хх.хх.1884 — 31.12.1889 — генерал-лейтенант Кузьминский, Павел Васильевич
 17.01.1890 — 29.09.1890 — генерал-майор (с 30.08.1890 генерал-лейтенант) граф Комаровский, Дмитрий Егорович
 29.09.1890 — 26.03.1894 — генерал-майор (с 30.08.1891 генерал-лейтенант) Шмит, Константин Конрадович
 08.04.1894 — 07.08.1900 — генерал-майор (с 30.08.1894 генерал-лейтенант) Шелковников, Иван Яковлевич
 10.08.1900 — 22.07.1902 — генерал-майор (с 01.01.1901 генерал-лейтенант) Потоцкий, Иван Платонович
 12.08.1902 — 02.11.1904 — генерал-лейтенант Поль, Александр Карлович
 07.12.1904 — 30.12.1913 — генерал-майор (с 06.12.1906 лейтенант) Бутаков, Александр Михайлович
 31.12.1913 — 29.05.1916 — генерал-лейтенант Михно, Сергей Дмитриевич
 29.05.1916 — 18.04.1917 — генерал-майор (с 21.10.1916 генерал-лейтенант) Вальтер, Ричард-Кирилл Францевич
 25.04.1917 — 29.04.1917 — командующий генерал-майор Гришинский, Алексей Самойлович
 05.05.1917 — после 04.09.1917 — командующий генерал-майор Романов, Владимир Романович

Начальники штаба дивизии 
Должность начальника штаба дивизии введена 1 января 1857 года
 01.01.1857 — 08.03.1859 — подполковник Ждан-Пушкин, Викентий Викентьевич
1859/1860 — 13.06.1861 — полковник Яковлев, Григорий Александрович
 13.06.1861 — хх.хх.1865 — подполковник (с 12.02.1863 полковник) Добровольский, Владимир Михайлович
 хх.хх.1867 — после 01.02.1873 — подполковник (с 20.04.1869 полковник) Громан, Сильверст Густавович
 ранее 01.07.1873 — 07.01.1878 — полковник барон Розен, Александр-Степан Фридрихович
 15.01.1878 — 07.11.1885 — полковник Шауман, Фёдор Оскарович
 хх.хх.1885 — 10.11.1887 — полковник Хотовицкий, Константин Степанович
 26.11.1887 — 10.03.1890 — полковник Хайновский, Силуан Егорович
15.03.1890 — 08.07.1891 — полковник Масалов, Павел Гаврилович
 08.07.1891 — 26.07.1893 — полковник Тышкевич, Прокофий Семёнович
 13.09.1893 — 12.11.1897 — полковник Арбузов, Николай Михайлович
 27.11.1897 — 16.09.1899 — полковник Клембовский, Владислав Наполеонович
 16.09.1899 — 24.02.1900 — полковник Прасалов, Владимир Порфирьевич
 05.04.1900 — 16.05.1903 — полковник Рябинкин, Фёдор Трофимович
 16.05.1903 — 01.06.1904 — полковник Назаревский, Николай Константинович
 29.07.1904 — 08.12.1905 — полковник Калачёв, Николай Христофорович
 08.12.1905 — 12.11.1907 — полковник Бицютко, Константин Яковлевич
 29.11.1907 — 03.04.1912 — подполковник (с 13.04.1908 полковник) Жёлтышев, Владимир Александрович
 21.04.1912 — 22.11.1914 — полковник Довбор-Мусницкий, Иосиф Романович
16.01.1915 — 17.03.1915 — полковник Голубев, Владимир Федорович
 17.03.1915 — 14.06.1915 — и. д. подполковник Белогорцев, Владимир Фёдорович
 14.06.1915 — 16.06.1916 — и. д. подполковник Беловский, Алексей Петрович
 хх.06.1916 — 15.10.1916 — полковник Анисимов, Александр Иванович
 23.10.1916 — 07.01.1917 — полковник Волков, Сергей Матвеевич
15.01.1917 — 26.01.1917 — полковник Свечин, Александр Андреевич
 27.01.1917 — 12.05.1917 — полковник (с 02.04.1917 генерал-майор) Лебедев, Михаил Васильевич
 21.05.1917 — 12.06.1917 — полковник барон фон Таубе Сергей Фердинандович
 20.06.1917 — 01.08.1917 — генерал-майор Свирчевский, Ипполит Викторович
 с хх.хх.1917 — полковник Машмеер-Владычин, Иван Иванович
 с 07.12.1917 — полковник Воробьёв, Николай Васильевич

Командиры 1-й бригады 
В период с 28 марта 1857 по 30 августа 1873 должности бригадных командиров были упразднены

После начала Первой мировой войны в дивизии была оставлена должность только одного бригадного командира, именовавшегося командиром бригады 7-й пехотной дивизии
17.01.1811 — 16.12.1812 — полковник Липгарт, Антон Иванович
16.12.1812 — 27.11.1816 — генерал-майор Савоини, Еремей Яковлевич
12.12.1816 — 06.10.1817 — генерал-майор барон Дельвиг, Антон Антонович
06.10.1817 — после 05.09.1819 — генерал-майор Самбурский, Аким Петрович
12.12.1819 — 28.06.1821 — генерал-майор Тихановский, Степан Леонтьевич
28.06.1821 — 30.01.1823 — генерал-майор Мацнев, Михаил Николаевич
03.03.1823 — 30.08.1823 — командующий полковник Повало-Швейковский, Иван Семёнович
30.08.1823 — 15.09.1823 — генерал-майор Николаев, Иван Юрьевич
15.09.1823 — 28.01.1826 — генерал-майор Тихановский, Степан Леонтьевич
05.05.1824 — 05.11.1824 — командующий полковник Повало-Швейковский, Иван Семёнович
20.01.1825 — 06.01.1826 — командующий полковник Повало-Швейковский, Иван Семёнович
28.01.1826 — 04.10.1829 — генерал-майор Чебышёв, Сергей Сергеевич
04.10.1829 — 25.03.1832 — генерал-майор Симишин (Семишин), Павел Михайлович
23.04.1832 — 18.01.1834 — генерал-майор Добровольский, Михаил Людвигович
18.01.1834 — 17.09.1837 — генерал-майор Марков, Пётр Антонович
17.09.1837 — 29.07.1840 — генерал-майор Варпаховский, Пётр Евдокимович
 29.07.1840 — 21.03.1843 — генерал-майор Рот, Людвиг Христианович
 21.03.1843 — 14.12.1843 — генерал-майор Мансуров, Илья Александрович
 14.12.1843 — 15.10.1844 — генерал-майор Володкович, Юрий Яковлевич
 15.10.1844 — 28.01.1849 — генерал-майор Мансуров, Илья Александрович
28.01.1849 — 02.12.1849 — генерал-майор Трусов, Фёдор Иванович
06.12.1849 — 23.01.1852 — генерал-майор Быковский, Василий Петрович
 23.01.1852 — 24.02.1854 — генерал-майор Толстой, Фёдор Иванович
25.03.1854 — 23.08.1854 — командующий генерал-майор Тяжельников, Иван Иванович
 31.07.1855 — 28.03.1857 — генерал-майор Бялый, Леонард Онуфриевич

В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года бригадными командирами фактически являлись помощники начальника дивизии

 30.08.1873 — 15.07.1877 — генерал-майор Нильсон, Андрей Андреевич
 15.07.1877 — после 01.09.1879 — генерал-майор Брант, Вильгельм Васильевич
 хх.хх.1879 — 11.11.1884 — генерал-майор Ореус, Николай Иванович
 05.12.1884 — 24.04.1886 — генерал-майор Грипенберг, Аксель Севастьянович
 13.05.1886 — 31.08.1894 — генерал-майор Примо, Дмитрий Васильевич
 10.09.1894 — 16.01.1901 — генерал-майор Рамзай, Аллан Густавович
 07.02.1901 — 12.03.1905 — генерал-майор Арбузов, Николай Михайлович
 02.04.1905 — 20.02.1906 — генерал-майор Зыков, Виктор Павлович
 27.02.1906 — 30.04.1910 — генерал-майор Сивицкий, Мечислав-Иосиф Люцианович
 12.05.1910 — 16.01.1915 — генерал-майор Тиханович, Пётр Андреевич
 18.01.1915 — 11.10.1915 — генерал-майор Вальтер, Ричард-Кирилл Францевич
 02.01.1916 — 29.05.1916 — генерал-лейтенант Буссов, Константин Иванович
 29.05.1916 — 18.02.1917 — генерал-майор Войцеховский, Михаил Карлович
 17.03.1917 — 18.04.1917 — генерал-майор Сокира-Яхонтов, Виктор Николаевич
 20.04.1917 — хх.хх.хххх — генерал-майор Ранцев, Василий Владимирович

Командиры 2-й бригады 
 17.01.1811 — 25.04.1811 — генерал-майор Хитрово, Михаил Алексеевич
 25.04.1811 — 29.08.1814 — генерал-майор Паскевич, Иван Фёдорович
09.04.1815 — 08.04.1821 — генерал-майор Ушаков, Павел Николаевич
08.04.1821 — 15.07.1822 — генерал-майор Тихонов, Александр Иванович
15.07.1822 — 06.10.1822 — командующий генерал-майор Тихановский, Степан Леонтьевич
06.10.1822 — 15.09.1823 — генерал-майор Кисловский, Дмитрий Андреевич
15.09.1823 — 22.02.1827 — генерал-майор Чистяков, Тихон Иванович
03.04.1827 — 04.10.1829 — генерал-майор Гельвиг, Александр Яковлевич
04.10.1829 — 22.10.1829 — генерал-майор Купреянов, Павел Яковлевич
08.10.1829 — 06.12.1829 — командующий полковник Фридериций, Александр Карлович
06.12.1829 — 17.10.1830 — генерал-майор Старов, Семён Никитич
17.10.1830 — 04.02.1831 — генерал-майор Кузьмин, Степан Иванович
04.02.1831 — 25.03.1832 — генерал-майор Жиленков, Павел Максимович
25.03.1832 — 02.04.1833 — командующий полковник Головачёв, Никита Трофимович
02.04.1833 — 20.01.1835 — генерал-майор Ралль, Фёдор Фёдорович
 20.01.1835 — 26.07.1835 — генерал-майор Бирюлин, Александр Филиппович
 26.07.1835 — 23.02.1845 — генерал-майор Севастьянов, Павел Иванович
 23.02.1845 — 22.03.1847 — генерал-майор Златковский, Леонтий Дмитриевич
22.03.1847 — 15.08.1847 — генерал-майор Кареев, Василий Елисеевич
 15.08.1847 — 31.07.1855 — генерал-майор Рафалович, Карл Матвеевич
 хх.хх.1855 — 28.03.1857 — генерал-майор Сабашинский, Адам Осипович
 30.08.1873 — 14.03.1875 — генерал-майор Залесов, Николай Гаврилович
 14.03.1875 — 06.08.1879 — генерал-майор Журавлев, Арсений Степанович
 21.08.1879 — 09.06.1891 — генерал-майор Де-Вильер де-л'Иль-Адам, Вильгельм Самойлович
 13.06.1891 — 22.06.1898 — генерал-майор Агапеев, Пётр Еремеевич
 04.07.1898 — 03.08.1900 — генерал-майор Витте, Бруно Альбертович
 10.08.1900 — 07.02.1901 — генерал-майор Соллогуб, Владимир Устинович
 07.02.1901 — 22.03.1901 — генерал-майор Всеволожский, Андрей Дмитриевич
23.04.1901 — 28.06.1901 — генерал-майор Сиверский, Андрей Андреевич  
 28.06.1901 — 30.11.1904 — генерал-майор Горский, Иосиф Иванович
 02.01.1905 — 02.04.1905 — генерал-майор Зыков, Виктор Павлович
 14.07.1905 — 14.12.1906 — генерал-майор Андреев, Константин Порфирьевич
 05.01.1907 — 05.04.1914 — генерал-майор Жданович, Николай Яковлевич
 25.04.1914 — 29.07.1914 — генерал-майор Осипов, Евгений Матвеевич

Командиры 3-й бригады 
В 1833 3-я бригада была расформирована.
 17.01.1811 — 15.03.1812 — генерал-лейтенант Пущин, Павел Петрович
 хх.03.1812 — 09.04.1816 — генерал-майор Гогель, Фёдор Григорьевич
 30.08.1816 — хх.хх.хххх — генерал-майор де Сен–Лоран, Василий Иванович 
12.12.1819 — 12.09.1828 — генерал-майор Курносов, Николай Андреевич
12.09.1828 — 11.01.1829 — командующий полковник Дометти, Александр Карлович
11.01.1829 — 20.03.1830 — генерал-майор Мельгунов, Пётр Ионович

20.03.1830 — 02.04.1833 — генерал-майор Ралль, Фёдор Фёдорович

Помощники начальника дивизии 
В период с 28 марта 1857 года по 30 августа 1873 года помощники начальника дивизии фактически являлись бригадными командирами
 28.03.1857 — 01.08.1861 — генерал-майор Сабашинский, Адам Осипович
 01.08.1861 — 23.06.1863 — генерал-майор Марк, Михаил Эммануилович
 23.06.1863 — 24.07.1866 — генерал-майор Ченгеры, Ксаверий Осипович
 хх.хх.1866 — хх.хх.1869 — генерал-майор Лебедев, Пётр Семёнович
 хх.хх.1869 — после 01.08.1872 — генерал-майор Аленич, Евграф Павлович
 хх.хх.1872 — 30.08.1873 — генерал-майор Нильсон, Андрей Андреевич

Командиры 7-й артиллерийской бригады 
Номер в наименовании артиллерийской бригады изменялся параллельно с номером пехотной дивизии, к которой бригада была приписана.

 14.02.1811 — хх.хх.1815 — подполковник Шульман, Густав Максимович
 хх.хх.1815 — 02.05.1816 — полковник Таубе, Максим Максимович
 02.05.1816 — хх.хх.1819 — полковник (с 12.12.1819 генерал-майор) Корольков, Николай Васильевич
 02.06.1821 — 05.10.1824 — полковник Ратч
09.12.1824 — 28.01.1832 — полковник Вальц, Александр Иванович
хх.хх.хххх — 17.02.1835 — полковник Макалинский, Иван Фёдорович
11.03.1835 — 11.09.1835 — подполковник Рефельд, Василий Васильевич
11.09.1835 — 05.12.1837 — подполковник (с 25.12.1835 полковник) Фрейман, Герман Антонович
22.01.1838 — 05.03.1844 — полковник Брюммер, Эдуард Владимирович
05.03.1844 — 06.04.1850 — полковник (с 29.10.1849 генерал-майор) Майдель, Август Петрович
 06.04.1850 — 07.05.1855 — полковник (с 06.12.1853 генерал-майор) фон Вилькен, Василий Николаевич
 07.05.1855 — 28.03.1857 — полковник (с 01.12.1855 генерал-майор) Воронов, Павел Алексеевич
13.05.1857 — 1859/1860 — полковник Афанасьев (Афонасьев), Александр Егорович
 ранее хх.12.1860 — после 01.08.1872 — полковник (с 16.04.1867 генерал-майор) Ладан, Пётр Гаврилович
 04.11.1872 — 20.06.1888 — полковник (с 01.01.1878 генерал-майор) Постовский, Иван Константинович
 30.07.1888 — 05.04.1897 — генерал-майор Бутович, Михаил Ильич
 09.04.1897 — 29.10.1899 — генерал-майор Рклицкий, Иван Васильевич
 29.12.1899 — 15.02.1905 — полковник (с 09.04.1900 генерал-майор) Волковицкий, Владимир Ильдефонсович
 15.02.1905 — 10.10.1908 — полковник (с 17.05.1906 генерал-майор) Теодорович, Александр Иванович
 23.11.1908 — 13.05.1910 — генерал-майор Брилевич, Афанасий Васильевич
 13.05.1910 — 30.05.1910 — генерал-майор Ивашинцов, Андрей Васильевич
 30.05.1910 — 25.07.1910 — генерал-майор Демидов, Николай Петрович
 25.07.1910 — 21.02.1915 — генерал-майор Горбачевич, Александр Евстафьевич
 10.03.1915 — 29.04.1917 — генерал-майор Скерский, Леонард-Вильгельм Генрихович
29.04.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Сапожников, Александр Александрович

Отличившиеся воины дивизии 
  Арменков, Михаил Флегонтович — старший унтер-офицер команды пеших разведчиков 27-го пехотного Витебского полка. Полный Георгиевский кавалер.

Память 

В 1912 году на Бородинском поле (на левом берегу ручья Стонец, к югу от деревни Горки), на том самом месте, где сто лет до этого Либавский пехотный полк с дивизией Капцевича удерживал свою позицию, по проекту штабс-капитана 11-го пехотного Псковского полка А. В. Дроздовского, на средства потомков участников сражения был установлен «Памятник 7-й пехотной дивизии генерала П. М. Капцевича».

На изразцовом панно на западной стороне памятника содержится надпись:
«…неприятельская конница, получив подкрепление своих резервов, зашла совершенно в тыл 7-й дивизии; но сия бесподобная пехота, ни мало не расстроиваясь, приняла неприятеля сильным огнём и неприятель был расстроен…»

На верхней панели северной стороны памятника надпись:
«ЛИБАВСКОГО ПОЛКА

Отличились:

полк. Айгустов

п-полк. Бестужев-Рюмин

майор Сверчков майор Аблов

кап. Черевин

кап. Жарков

пор. Гедионов

пор. Шуцкой

подпор. Глинка

и 28 н.ч.

…»

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1811 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году